Verstoep ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Verstoep (* um 1940), belgischer Badmintonspieler
 Bep Verstoep (1939–2010), belgische Badmintonspielerin